Fox Glacier kan syfta på:

 Fox Glacier (Antarktis), en glaciär på Antarktis.
 Fox Glacier, Fox Glacier/Te Moeka o Tuawe, en glaciär i Nya Zeeland.
 Fox Glacier (ort), en nyzeeländsk ort vid Fox Glacier.